Leidsche Hoogeschool, een oude benaming voor de huidige Universiteit Leiden.
Hogeschool Leiden, een instelling voor hoger beroepsonderwijs in Leiden.